Historiquement : 
 jusqu'en 1978 :
 Circonscription de Nouvelle-Calédonie et Dépendances (1945-1978)
 de 1978 à 1986 :
 Première circonscription de Nouvelle-Calédonie (1978-1986) 
 Deuxième circonscription de Nouvelle-Calédonie (1978-1986)
 de 1986 à 1988 :
 Circonscription de Nouvelle-Calédonie (1986-1988)
 depuis 1988 :
 Première circonscription de Nouvelle-Calédonie 
 Deuxième circonscription de Nouvelle-Calédonie